Cabanillas del Campo és un municipi d'Espanya pertanyent a la província de Guadalajara, a la comunitat autònoma de Castella-la Manxa.

Govern i administració

Població

Referències 

Municipis de La Campiña